Геоэкология — наука, изучающая геосферы как среду обитания человека и других организмов.
 Геоэкология (геологическая экология) — наука, изучающая роль геологических процессов в функционировании экосистем с учетом деятельности человека.
 Геоэкология (географическая экология) — раздел географии, по сути выступающий синонимом ландшафтной экологии.
 Геоэкология (экология) — раздел экологии, в основе которого лежит изучение экосистем высоких иерархических уровней.
 «Геоэкология» — сокращённое название научного журнала РАН «Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология».

Примечания